Paul J. Weitz (1932–2017) amerikai űrhajós
Paul Weitz (1965–) amerikai filmrendező